Хольцкирхен:

 Хольцкирхен — коммуна в Германии, курорт, расположен в земле Бавария.
 Хольцкирхен — коммуна в Германии, в земле Бавария.